A fórmula molecular C6H13NO2 pode referir-se a:
 Ácido aminocapróico
 Isoleucina
 Leucina
 Norleucine